Avisauridae — семейство энанциорнисовых птиц, живших в течение мелового периода и отличавшихся от других представителей группы строением костей лодыжки. В зависимости от используемого определения, Avisairidae — либо обширная и широко распространённая группа продвинутых энанциорнисовых, либо небольшое семейство в пределах этой группы, ограниченное несколькими видами из позднего мела Северной и Южной Америки.

Описание 
Avisauridae были одними из крупнейших и последних живших на Земле энанциорнисовых птиц, однако им же принадлежат и наиболее плохо сохранившиеся ископаемые остатки. Бо́льшая часть из них известна в основном по окаменелым цевкам. Как результат, представителей этого семейства можно отличить от прочих энанциорнисовых исключительно по цевке и фалангам пальцев ног.

В отличие от некоторых доисторических птиц, цевка представителей группы была не полностью слитой, с разделёнными дистальными частями плюсневых костей. Ближняя половина III плюсневой кости выпуклая спереди. Внутренний край трохлеи (сустава пальца) имеет отросток, указывающий вниз, который называется подошвенным выступом. Самая внутренняя кость плюсны небольшая, сжатая сбоку, J-образная при взгляде сбоку. Такая форма объясняется видоизменённым большим пальцем, имеющим очень большой и изогнутый коготь.

 и Хорхе Кальво обнаружили общее для всех представителей Avisauridae строение стопы, включая направленный назад большой палец с крупным когтем, указывающее на способность этих птиц садиться на деревья. Учёные заявили, что древесный образ жизни наиболее вероятен для всех членов этой группы.

Классификация 
Семейство Avisauridae ввели в систематику Майкл Бретт-Сёрман и  в 1985 году. В то время к представителям этого семейства относили несколько окаменелостей, которые, как полагали авторы, принадлежали мелким нептичьим динозаврам. Из-за наличия некоторых особенностей цевок исследователи сомневались в их принадлежности птицам. У Avisaurus, единственного известного представителя группы, были слиты только ближние части плюсневых костей, ближняя часть III плюсневой кости была широкой, а гипотарсус (широкий гребень, простирающийся вниз по задней части цевки) был плохо развит.

Тем не менее, позднее Киаппе отнёс Avisauridae к классу Птицы (который эквивалентен кладе Авиалы в современном использовании), в подкласс энанциорнисовых птиц. Учёный отметил, что черты, которые использовались для исключения семейства из класса птиц, на самом деле характерны для некоторых ранних птиц, таких, как археоптерикс, а также для различных групп меловых птиц. Для представителей семейства Avisauridae также были характерны тонкая IV плюсневая кость и костная выпуклость на передней части II плюсневой кости для крепления передней большеберцовой мышцы, что считается признаками энанциорнисовых.

Киаппе определил семейство как состоящее из последнего общего предка Neuquenornis volans и Avisaurus archibaldi и всех их потомков. В 2008 году Андреа Кау и Паоло Ардуини дали более широкое определение. Они определили группу как состоящую из Avisaurus archibaldi и всех родов, более тесно связанных с ним, чем с Longipteryx, Gobipteryx или Sinornis. Согласно этому более широкому определению, в семейство попали несколько других энанциорнисовых птиц, таких как Enantiophoenix. Тем не менее, классификация энанциорнисовых птиц чрезвычайно сложна и запутана, многочисленные филогенетические анализы не прояснили состав группы.

Приведённая ниже кладограмма следует результатам анализа, проведённого А. Кау и П. Ардуини в 2008 году.

Примечания 

Энанциорнисовые птицы
†
Птицы мелового периода